Unter Spielertransfer versteht man
 Vereinswechsel eines Fußballspielers im Fußball, siehe Transfer (Fußball)
 Vereinswechsel im nordamerikanischen Profisport per Trade, siehe  Trade (Sport)